Заря Свободы — посёлок в Сараевском районе Рязанской области России, входит в состав Сысоевского сельского поселения.

История 
В 1918 году, после закрытия Николо-Бавыкинского монастыря, в его стенах была организована коммуна «Заря Свободы», от которой позже и посёлок получил свое название.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сараевского района